Björndalstjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björndalstjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Björndalstjärnen (Boda socken, Värmland), sjö i Kils kommun, 
Björndalstjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (9,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn